Gonipterus scutellatus — вид жуков из семейства долгоносиков (Curculionidae). Эндемик Австралии.

Описание 
Окрас серо-коричневый. Длина около 13 мм. Трудноотличим от Gonipterus gibberus, с которым даже «делит» те же народные названия.

Личинки желтовато-зелёные.

Кормовые растения 
Жуки питаются на деревьях рода Эвкалипт, особенно часто повреждают Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus maidenii, Eucalyptus punctata, Eucalyptus robusta, Eucalyptus smithii и Eucalyptus viminalis.

Примечания 

Настоящие долгоносики
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1833 году